in samenstellingen:
Moncel-lès-Lunéville, Meurthe-et-Moselle
Moncel-sur-Seille, Meurthe-et-Moselle
Moncel-sur-Vair, Vosges
ook:
gemeenten met de naam Montcel